Топонимия Боливии — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Боливии. Структура и состав топонимии обусловлены такими факторами, как состав населения, история освоения и географическое положение.

Название страны 
Наименование Боливия () сформировалось сразу после провозглашения независимости страны. На  6 августа 1825 года была провозглашена независимость Верхнего Перу (). Генерал Сукре, которому Симон Боливар передал командование своей армией в 1824 году, предложил назвать новое государство в честь Боливара — Республика Боливар (). Несколько дней спустя, конгрессмен Мануэль Мартин Круз заявил: «Если от Ромула произошёл Рим, то от Боливара произойдёт Боливия» (). Название «Боливия» было утверждено 3 октября 1825 года.

В феврале 2009 года, после вступления в силу действующей , официальным наименованием страны стало Многонациональное Государство Боливия (, , , ) в знак признания многоэтнического характера страны и роли коренных народов Боливии.

Формирование и состав топонимии 
По оценке О. С. Чесноковой, латиноамериканские топонимы по формально-этимологическому признаку могут быть разделены на три основные группы:
 автохтонные топонимы, происходящие из языков коренных народов;
 топонимы испанского происхождения;
 топонимы-гибриды, смесь испанских и индейских элементов.

Как отмечает М.Радович, эта классификация вполне применима к топонимии Боливии. К числу автохтонных топонимов следует отнести такие названия департаментов как Кочабамба, Чукисака, Оруро, Потоси, Тариха, Бени, Пандо, а также названия провинций: , Элиодоро-Камачо, Чайянта, Ямпараес. Испанское происхождение имеют такие топонимы как Ла-Пас, Вильямонтес, Тринидад; к гибридным топонимам следует отнести, например, «Гран Чако — чакра»: «деревенский, глупый, тупой»; «Серкадо де Кочабамба», «Серкадо де Бени» и т. д.: cercado — «общественное поле; пастбище, примыкающее к селу». Кроме того, значительное количество боливийских топонимов относится к антропотопонимам, в том числе название страны (см. выше), официальной
столицы страны Сукре, департамента Санта-Крус и его административного центра Санта-Крус-де-ла-Сьерра, названных в честь президента Боливии Андреса де Санта-Крус, провинций (, , , ), муниципалитета  и других населенных пунктов.

По оценке В. А. Жучкевича, для топонимии стран Южной Америки, расположенных к западу от Анд, характерно преобладание испанских топонимов при хорошей сохранности аборигенных, индейских. Так, в горных районах Боливии основной фон составляют индейские, главным образом аймаро-кечуанские топонимы, прежде всего гидронимы, такие как Титикака, Поопо, а также ойконимы, среди которых — Учиста,Уапуко,Уанкаволика, Уармей, Ерупахо, Ахапама.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Топонимия Боливии